Па́вел Петрачко́в:
 Петрачков, Павел Анатольевич (1979—2010) — Герой Российской Федерации.
 Петрачков, Павел Иванович (1917—1945) — Герой Советского Союза.